Чильчи — топоним в России:

 Чильчи — посёлок в Тындинском районе Амурской области.
 Чильчи — река в Амурской области, приток реки Нюкжа.
 Чильчи — железнодорожная станция на БАМе (Дальневосточная железная дорога).
 Чильчи — гора (высота 1470 м) в Тындинском районе.